Муммолин () — знатный франк, майордом в Нейстрии в 566 году. Граф Суассона, отец франкских послов в Константинополь Бодогизеля и Бабона. Предок Каролингов.

Семья 

В «Житии святого Гундульфа» (XII век) сообщается: «Гундульф, сын Мундериха, убитого по приказу короля Австразии Теодориха I за покушение на его власть, воспитывался вместе со своим братом Бодогизелем при дворе Хлотаря I. В старости, осыпанный милостями короля Теодеберта II, он даёт наставление своему племяннику Арнульфу, сыну Бодогизеля: „Слушай меня, любимый племянник. Проклятие от Бога на наш род начались со смертью от меча Мундериха, сына отцеубийцы Хлодериха. Молись, чтобы Христос не покарал нас, ибо Бог проклял потомков Хлодериха до третьего и четвёртого колена“. Отказавшись от света, Гундульф постригся в монахи и после смерти Монульфа стал епископом в Тонгерене, в возрасте семидесяти шести лет». Эти данные противоречат общепринятой родословной Арнульфингов, передававшейся в различных исторических источниках в разных вариантах.

Этот вариант родословной чаще всего средневековыми историками не рассматривался. Только в 1683 году герцог Эпернон опубликовал его. Более поздний историк, Жозеф Депуан, описал данную родословную, но отсутствие в его труде методологии побудило историков не принимать её в расчет.

О идентификации лиц, упоминаемых в «Житии святого Гундульфа», среди историков идут дискуссии:
 Бодогизель. Четыре Бодогизеля известны в конце VI века, однако единственный, который может быть идентифицирован с отцом святого Арнульфа — знатный австразиец, брат герцога Бабона и сын Муммолина, графа в Суассоне. Посланный с посольством в Константинополь в 589 году, он в Карфагене был растерзан толпой. Его брат Бабон был послом в Константинополе в 585 году.

 Муммолин. Идентичен, вероятно, Муммолину, майордому в Нейстрии, занимавшему этот пост в 566 году. Отец его неизвестен, но житие Гундульфа, позволяет предположить возможность, что Арнульф был nepos Гундульфа, вероятно, идентифицирующегося с майордомом Австразии в 595 году и епископом Тонгерена, родившемся в 525 году и умершим в 607 году. Хронологически, nepos не может переводиться как «племянник». «Внук» также невозможен, так как его дедушка по отцовской линии — Муммолин, а дедушка по материнской линии является алеманом, что не соответствует франку Гундульфу. Гундульф, таким образом — дядя отца Арнульфа. В житии Гундульфа говорится о брате святого Бодогизеля, который идентифицируется с одним знатным провансальцем, ставшим затем герцогом Австразии и умершем в 585 году. Автор жития, вероятно, смешал двух Бодогизелей, дядю и племянника. Гундульф и Бодогизель, вероятно, были братьями Муммолина.

Отец Гундульфа и, соответственно, Муммолина, был Мундерих, троюродный брат короля Теодориха I, восставший против него в 532 году, утверждавший, что австразийский трон по закону должен принадлежать ему, и погибший вскоре в бою. Его претензии, вероятно, были обоснованы, так как австразийское дворянство приняло сторону Мундериха и так же потому, что Теодорих, как свидетельствует Григорий Турский, объявил себя готовым разделить королевство. Поэтому, весьма вероятно, что Мундерих был сыном Хлодериха, как сказано в «Житии святого Гундульфа», короля Кёльна и двоюродного брата Хлодвига I, который был королём в части Австразии до своей смерти в 508 году. Хлодерих является сыном короля Кёльна Сигиберта Хромого.

Дети 
 Бодогизель, посол в Константинополь в 589 году.
 Бабон, посол в Константинополе в 585 году.

Гипотетическая генеалогия 

Франкская знать
Майордомы
Государственные деятели VI века